Годиња може да се односи на:

 Годиња (Трново, Источно Сарајево), насељено мјесто у општини Трново, Република Српска, БиХ
 Годиња (Трново, Сарајево), насељено мјесто у општини Трново, Федерација БиХ, БиХ